Болотцы () — населенный пункт в Касимовском районе Рязанской области. Входит в состав Торбаевского сельского поселения. Татарское название села созначает «главнокомандующий». Село относилось к группе ак аймак поселений касимовских татар. В настоящее время медленно вымирает.

История 
По дореволюционному административному делению село Болотцы относилось к Татарской волости Касимовского уезда Рязанской губернии. Население в 1862 г. составляло 569 чел.

Мечеть 
В 1862 г. в селе уже была мечеть. Точная дата постройки мечети неизвестна. В ведомости приходов и духовных лиц указан год постройки мечети — 1872 г. В кон. XIX в. численность прихожан составила 903 чел.

Население 

 Национальный состав

Уроженцы 
 Бикжанов, Ибрагим Паскаевич (1895—1988) — советский военный деятель, генерал-майор (1940).

Примечания

Ссылки 
 Болотце // ИА МедиаРязань. — 11.01.2010.

Населённые пункты Касимовского района
Населённые пункты касимовских татар